Denis Sergueïevitch Kokarev - en russe  - (né le  à Tver en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec le HK Tver dans la Vyschaïa Liga. L'équipe est reprise par le HK MVD pour cause de problèmes financiers. L'équipe remporte le second échelon russe en 2005 et accède à la Superliga. Il décroche la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il honore sa première sélection senior le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| HK Tver || Vyschaïa Liga || 53|| 2|| 8|| 10|| 26|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| HK MVD || Vyschaïa Liga|| 34|| 5|| 5|| 10|| 10|| 13|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2005-2006|| HK Tver || Pervaïa Liga || 6|| 1|| 3|| 4|| 6|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| HK MVD || Superliga || 34|| 2|| 2|| 4|| 24|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| HK MVD || Superliga|| 27|| 0|| 2|| 2|| 26|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| HK MVD || Superliga|| 46|| 6|| 4|| 10|| 8|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2007-2008 || HK MVD 2|| Pervaïa liga|| 4|| 1|| 0|| 1|| 24|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| HK MVD || KHL|| 56|| 14|| 16|| 30|| 24|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| HK MVD || KHL|| 56|| 9|| 17|| 26|| 34|| 22|| 6|| 7|| 13|| 2
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 54|| 7|| 17|| 24|| 14|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 46|| 9|| 7|| 16|| 12|| 21|| 1|| 9|| 10|| 4
|-
| 2012-2013|| OHK Dinamo || KHL || 44|| 13|| 9|| 22|| 33|| 18|| 1|| 15|| 16|| 0
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 40|| 4|| 15|| 19|| 21|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 52|| 9|| 17|| 26|| 10|| 11|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 59 || 12 || 14 || 26 || 15 || 10 || 0 || 3 || 3 || 12
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 44 || 8 || 20 || 28 || 10 || 10 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 23|| 6|| 3|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 30|| 6|| 14|| 20|| 10|| 11|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 61|| 7|| 14|| 21|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 49 || 3 || 7 || 10 || 13 	|| 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Dinamo Krasnogorsk || VHL || 42 || 8 || 18 || 26 || 10|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Tambov || VHL || 52 || 8 || 19 || 27 || 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Dinamo Molodetchno || Ekstraliga ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 0|| +1|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance à Kalinine
Naissance en juin 1985
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK Tver
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK Vitiaz
Champion de la Coupe Gagarine